Three Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Three Creek (Idaho), Fluss im Owyhee County, Bundesstaat Idaho 
 Three Creek (Michigan), Fluss im Presque Isle County, Bundesstaat Michigan 
 Three Creek (Oregon), Fluss im Le Klamath County, Bundesstaat Oregon 
 Three Creek (Virginia), Fluss im Southampton County, Bundesstaat Virginia